

Мечеть и Медресе Атаджан-тура

Хивинский район
Мечеть и медресе Атаджан-Тура были построены в 1893-1899 гг. младшим братом Саид Мухаммада Рахимхана II (Феруз) – Атаджан Тура, который был временно провозглашен ханом в период Русской осады города.
1 Июня 1873 года Атаджан Тура, по просьбе первого генерал-губернатора Туркестана Кауфмана, написал письмо законному хану Саид Мухаммаду Рахиму, прося вернуться в Хиву. 12 августа 1873 г. Хивинское ханство и Россия подписали Гандимьянский договор. Комплекс состоит из летней и зимней мечети, медресе, школы, бани и т. д. Сегодня весь комплекс полностью восстановлен, здесь размещен центр народного искусства.

См. также 
 Хива
 Ичан-Кала
 Дишан-Кала
 Туризм в Узбекистане

Мечети Хивы
Всемирное наследие в Узбекистане